Mutations corresponde a:

Mutations, álbum lanzado del músico indie rock Beck Hansen en 1998;
Mutations, libro escrito por el arquitecto Rem Koolhaas y editado por Actar en 2000.